Buiter ist der Familienname folgender Personen:

 Harm Buiter (1922–2011), niederländischer Politiker
 Susanne Buiter (* 1970), niederländische Geophysikerin